Whatever You Love, You Are è il quinto album del gruppo Dirty Three, trio strumentale australiano.

Tracce

Collegamenti esterni